Driel steht für:
 Driel (Overbetuwe), Dorf der Gemeinde Overbetuwe in den Niederlanden

Driel ist der Familienname folgender Personen:
 Carol van Driel-Murray (* 1950), britische Provinzialrömische Archäologin
 Emi van Driel (* 2000), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Mels van Driel (* 1983), niederländischer Fußballspieler
 Mexime van Driel (* 1998), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Toon van Driel (* 1945), niederländischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Repelaer van Driel
 Triel